Förenade Nederländerna kan syfta på:

 Republiken Förenade Nederländerna – en nederländsk stat åren 1581-1795
 Suveräna furstendömet Förenade Nederländerna – ett suveränt furstendöme i Västeuropa åren 1813-1815
 Kungariket Förenade Nederländerna – en nederländsk stat åren 1815-1839 som bestod av Nederländerna, Belgien och Luxemburg